Никола Васиљевић је име и презиме следећих људи:
Никола Васиљевић (српски фудбалер, 1983), српски фудбалер
Никола Васиљевић (фудбалер, 1983), босанскохерцеговачки фудбалер
Никола Васиљевић (фудбалер, 1996), српски фудбалер